Wilbur ist ein Vor- und Familienname, siehe Wilbur (Name)

Wilbur heißt die Titelfigur folgender Filme:
 Wilbur Wants to Kill Himself, dänischer Spielfilm aus dem Jahr 2002
 Schweinchen Wilbur und seine Freunde, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2006

Wilbur ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wilbur (Indiana)
 Wilbur (Kentucky)
 Wilbur (New York)
 Wilbur (Oregon)
 Wilbur (Pennsylvania)
 Wilbur (Tennessee)
 Wilbur (Washington)
 Wilbur (West Virginia)
 Wilbur-by-the-Sea, Florida
 Wilbur Heights, Illinois
 Wilbur Park, Missouri
 Wilbur Springs, Kalifornien

Wilbur Lake ist der Name mehrerer Seen in Kanada und den Vereinigten Staaten, unter anderen
 Wilbur Lake (Tennessee)

Sonstiges:
 Mount Wilbur, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika